Maël ist ein bretonischer Vorname:
Maël (Comiczeichner)

Maël ist Name oder Namensbestandteil französischer Gemeinden im Département Côtes-d'Armor:
Maël-Carhaix
Maël-Pestivien

Siehe auch:
 Mael